Das Herreneinzel der Australian Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Andre Agassi, der seine Teilnahme wenige Stunden vor Beginn des Turniers wegen einer Handgelenksverletzung absagte. Das Finale bestritten Marat Safin und Thomas Johansson, welches Johansson in vier Sätzen gewann. Dies war der einzige Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Belege 

Herreneinzel
2002